FKBP15 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 219 амінокислот, а молекулярна маса — 133 630.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, ендоцитоз, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину. 
Локалізований у цитоплазмі, клітинних відростках, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки